
Тобо́л (, ) — река в Казахстане и России, левый и самый многоводный приток Иртыша. Длина реки — 1591 км, площадь водосборного бассейна — 426 000 км².

Этимология 
Название происходит от тюркского слова «тубылгы» — таволга.

И. П. Фальк считал, что название Тобол происходит от имени хана Тоболака.

География 

Тобол образуется при слиянии реки Бозбие с рекой Кокпектысай на границе восточных отрогов Южного Урала и Тургайской столовой страны. Среднее и нижнее течение реки — в пределах Западно-Сибирской равнины в широкой долине с извилистым руслом. В бассейне Тобола — около 20 тысяч озёр общей площадью 9000 км². Правый берег возвышается над левым, так как Тобол протекает над глубинным разломом земной коры и разграничивает Курганский синклинорий и Тоболо-убаганское поднятие.

На территории Костанайской области на левом берегу располагается могильник начала нашей эры.

Гидрология 
Питание в основном снеговое, вниз по течению возрастает доля дождевого. Половодье с 1-й половины апреля до середины июня в верховьях и до начала августа в низовьях. Среднегодовой расход воды — в верхнем течении (898 км от устья) 26,2 м³/с, в устье 805 м³/с (максимальный соответственно 348 м³/с и 6350 м³/с). Средняя мутность 260 г/м³, годовой сток наносов 1600 тысяч тонн. Замерзает в низовьях в конце октября — ноябре, в верховьях в ноябре, вскрывается во 2-й половине апреля — 1-й половине мая.

Экология 
Река загрязнена. По Костанайской области отмечено превышение ПДК по некоторым тяжёлым металлам, реку отнесли к загрязнённым водным объектам.

Ихтиофауна 
Тобол богат рыбой. В верхнем и среднем течении реки и её стариц ловятся: окунь, щука, плотва, язь, голец, пескарь, ёрш, судак, лещ, карась, карп.
Нижний участок Тобола от реки Исеть до устья наиболее интересен для рыбалки. Здесь также водятся: стерлядь, муксун, нельма, сибирский осётр, есть шанс поймать чира.

Притоки 
Наиболее крупные притоки реки: слева — Уй, Исеть, Тура, Тавда (последние два имеют судоходное значение); справа — Убаган.

(указано расстояние от устья)

 6,7 км: Заимка
 7,1 км: Суклёмка
 26 км: река без названия
 53 км: Турба
 63 км: Аталык
 85 км: Шестаковка
 116 км: Тавда
 123 км: Нерда
 171 км: река без названия
 184 км: Иска
 190 км: Варваринская
 232 км: Язевка
 236 км Усалка
 260 км: Тура
 278 км: Тап
 289 км: Юрга
 343 км: Куличек
 370 км: Бочанка
 400 км: Коктюль
 437 км: Исеть
 457 км: Долгая
 457 км: Ук
 464 км: Березовка
 490 км: Чёрная
 494 км: Упоровка
 520 км: Нияп
 526 км: Емуртла
 579 км: Суерь
 667 км: Ик
 671 км: Нижний Утяк
 688 км: Чёрная
 692 км: Средний Утяк
 742 км: Утяк
 746 км: Юргамыш
 760 км: Боровлянка
 768 км: Чёрная
 782 км: Талица
 816 км: Куртамыш
 848 км: Нижняя Алабуга
 868 км: Горькореченская
 882 км: Алабуга
 909 км: Убаган
 976 км: Кочердык
 994 км: Уй
 1257 км: Аят
 1418 км: Желкуар
 1589 км: Кайракты
 1591 км: Бозбие
 1591 км: Кокпектысай

Населённые пункты 
Денисовка, Лисаковск, Рудный, Костанай, Курган, Ялуторовск.

Хозяйственное использование 
Тобол судоходен на 437 км от устья. Сток реки зарегулирован рядом водохранилищ. Осуществляется сплав леса.

В Казахстане на реке сооружены Каратомарское и Верхнетобольское водохранилища.

Примечания

Литература 
 
 

 
Притоки Иртыша
Реки Костанайской области
Реки Курганской области
Реки Тюменской области
Пограничные реки